L'alfabeto abcaso (Аҧсуа алфавит, Aphsua alfavit) è composto da 62 lettere cirilliche. 38 di queste sono graficamente distinte, le altre sono digrafi con ⟨ь⟩ e ⟨ә⟩ che indicano la palatalizzazione e la labializzazione.

Dal 1928 al 1938 l'abcaso utilizzava l'alfabeto latino.

Voci correlate 
Lingua abcasa
Alfabeto cirillico

Alfabeti
Lingua abcasa